Greytown se puede referir a uno de varios lugares: 

Greytown (KwaZulu-Natal), un pueblo en Sudáfrica.
Greytown (Nueva Zelanda), un pueblo en la región de Wairarapa, en el sur de la Isla Norte.